Цитов може бити:

 Цитов (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Цитов (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република